All I Ever Wanted се може односити на:
 All I Ever Wanted (песма, Basshunter), песма Бејсхантера
 All I Ever Wanted (песма, Брајан Мело), песма Брајана Мелоа
 All I Ever Wanted (албум), албум Кели Кларксон